Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2018 vond plaats van 15 tot en met 22 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het toernooi van 2018 trok een recordaantal van meer dan 136.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo